

Chevillage peut faire référence à :
 un système d’assemblage à l’aide de chevilles ;
 Pegging, une pratique sexuelle.